Fara může znamenat:

 Fara – obydlí a zároveň úřadovna faráře,
 Fara Gera d'Adda – italská obec v oblasti Lombardie, v provincii Bergamo,
 Fara Novarese – italská obec v provincii Novara v oblasti Piemont,
 Fara Olivana con Sola – italská obec v oblasti Lombardie, v provincii Bergamo,
 Fara Olivana – italské město,
 Fara San Martino – italské město v provincii Chieti v oblasti Abruzzo,
 Fara Vicentino – italské město v provincii Vicenza v oblasti Benátsku.